Ulica Mikołaja Zyblikiewicza w Krakowie
 Ulica Mikołaja Zyblikiewicza w Buczaczu – jedna z ulic w międzywojennym Buczaczu (II RP)
 Ulica Mikołaja Zyblikiewicza we Lwowie - obecnie część ulicy Iwana Franki.

Przypisy